Lüdtke ist der Familienname folgender Personen: 

 Alf Lüdtke (1943–2019), deutscher Historiker
 Boris Lüdtke (* 1962), deutscher Schriftsteller, siehe Sam Feuerbach
 Franz Lüdtke (1882–1945), deutscher NSDAP-Politiker und Schriftsteller
 Gerhard Lüdtke (1875–1944), deutscher Germanist und Publizist
 Hajo Lüdtke (* 1966), deutscher Poolbillardspieler
 Hartwig Lüdtke (* 1954), deutscher Archäologe und Museumsdirektor
 Helga Lüdtke (* 1942), deutsche Bibliothekarin, Lektorin und Autorin
 Helmut Lüdtke (1926–2010), deutscher Sprachwissenschaftler

 Karl Lüdtke (1905–1945), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Karl-Heinz Lüdtke (1954–2013), deutscher Fußballspieler
 Kurt Lüdtke (1898–?), deutscher NSDAP-Politiker
 Oliver Lüdtke (* 1973), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Uwe Lüdtke (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Willy Lüdtke (1875–1945), deutscher Bibliothekar und Theologe

Siehe auch:
 Lüdke
 Lüdtge
 Luedtke
 Lütke
 Lüttge